Una PC Card memory è una tipologia di memory card che utilizza il PC Card per collegarsi al dispositivo elettronico che la utilizza.

Versione standard 
 Dimensioni: 85 x 54 x 5 mm
 Velocità trasferimento dati: 16,6 MB/s
 Resistenza alle vibrazioni: 15 g
 Resistenza agli urti: 1000 g
 Consumo di corrente: max 70 mA
 Alimentazione: 3,3 / 5 V
 Durata: 300.000 cicli di cancellazione
 MTBF: 1.000.000 di ore

Versione industriale  
 Dimensioni: 85 x 54 x 5 mm
 Velocità trasferimento dati: 16,6 MB/s
 Resistenza alle vibrazioni: 30 g
 Resistenza agli urti: 2000 g
 Consumo di corrente: max 70 mA
 Alimentazione: 3,3 / 5 V
 Durata: 2.000.000 di cicli di cancellazione
 MTBF: 3.000.000 di ore

Voci correlate
Memory card
PC Card

Memory card